Тупицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Тупицы — деревня в Островском районе Псковской области.
 Тупицы — деревня в Псковском районе Псковской области.